Чжаоюань (Яньтай) — городской уезд городского округа Яньтай провинции Шаньдун (КНР)
 Чжаоюань (Дацин) — уезд городского округа Дацин провинции Хэйлунцзян (КНР).